Haudansaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Haudansaari (ö i Lappland), Östra Lappland, 
 Haudansaari (ö i Södra Karelen), Villmanstrand, 
 Haudansaari (ö i Kymmenedalen), Kouvola, 
 Haudansaari (ö i Birkaland), Tammerfors, 

Robotskapade Finlandförgreningar